

Cinema
Sulla mia pelle – film del 2005 di Valerio Jalongo
Sulla mia pelle – film del 2018 di Alessio Cremonini

Musica
Sulla mia pelle – traccia dell'album Due parole di Carmen Consoli del 1996
Sulla mia pelle – traccia dell'album Anima e corpo degli ATPC del 1998, featuring Tiziano Ferro
Sulla mia pelle – singolo dei Lost del 2009, dall'album Sospeso
Sulla mia pelle – album di Noemi del 2009
Sulla mia pelle – singolo del gruppo Zen
Sulla mia pelle - colonna sonora dell'omonimo film del 2018